Transmutation (Mutatis Mutandis) – album dei Praxis del 1992
 Transmutation – album degli Ophiolatry del 2008